

Аксу — річка, притока Шерубайнури
 Аксу — річка в Казахстані, впадає в озеро Балхаш
 Аксу — місто, Аксуська міська адміністрація, Павлодарська область
 Аксу — селище, Степногорська міська адміністрація, Акмолинська область
 Аксу — село, Аксуський район, Жетисуська область
 Аксу — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Аксу — село, район Біржан-сала, Акмолинська область
 Аксу — село, Бурлінський район, Західноказахстанська область
 Аксу — село, Жалагаський район, Кизилординська область
 Аксу — село, Катон-Карагайський район, Східноказахстанська область
 Аксу — аул, Келеський район, Туркестанська область
 Аксу — село, Кокпектинський район, Абайська область
 Аксу — село, Мугалжарський район, Актюбинська область
 Аксу — село, район Шал-акина, Північноказахстанська область
 Аксу — село, Аксу-Аюлинський сільський округ, Шетський район, Карагандинська область
 Аксу — село, Нураталдинський сільський округ, Шетський район, Карагандинська область
 Аксу — село, Шуський район, Жамбильська область

Аксу — місто, префектура Аксу, Сіньцзян-Уйгурський автономний район
 Аксу — префектура, Сіньцзян-Уйгурський автономний район
 Аксу — річка, ліва твірна Тариму

Аксу — річка, впадає до Середземного моря
 Аксу — район провінції Анталія, наразі частина міста Анталія.

Дивись також 
 Аксуабат
 Великий Аксу
 Малий Аксу